João Gualberto de Carvalho, 1.º barão de Cajuru (São João del-Rei, 1797  — São João del-Rei, 21 de fevereiro de 1869) foi um fazendeiro brasileiro.

Filho de Caetano de Carvalho Duarte Filho e de Ana Maria Joaquina, era casado com Ana Inácia Conceição Ribeiro do Vale.

Proprietário da Fazenda das Bicas, em Andrelândia, era tenente-coronel da Guarda Nacional, tendo participado  Revolução Liberal de 1842. Em 1849 foi agraciado comendador  da Imperial Ordem da Rosa. Criador de mulas, apoiou financeiramente a Guerra do Paraguai.

Agraciado barão em 30 de junho de 1860. É pai do 2° barão de Cajuru, Militão Honório de Carvalho.
Hoje seu túmulo se encontra atrás da Capela de Santana, no Quilombo, em Quatis/RJ.

Ligações externas 
Página de A Nobreza Brasileira de A a Z

João Gualberto de Carvalho - 1º Barão de Cajurú, por Decreto Imperial de 30/6/1860,

Nasceu em 1797 e foi batizado, neste mesmo ano, na Paróquia de São João Del Rei, tendo por padrinhos o Reverendo Gonçalo Corrêa de Carvalho e sua tia paterna, Ana Maria Duarte. Era filho de Caetano de Carvalho Duarte Filho e de Ana Maria Joaquina.

Ainda moço, transferiu-se para a região de Aiuruoca onde, em 1821, foi eleito Mesário da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Casou-se, em 1824, com Ana Inácia Conceição Ribeiro do Vale (Baronesa de Cajurú), nascida a 24/8/1804.

Desta união nasceram onze filhos, sendo eles: 1º Manoel Ribeiro de Carvalho, 2º Maria Brazilina da Conceição, 3º Militão Honório de Carvalho (2º Barão de Cajuru), 4º Ignacio Caetano de Carvalho, 5º Libania Jesuina Carolina de Carvalho (Viscondessa de Arantes), 6º João Pedro de Carvalho, 7º Guilhermina Cândida de Carvalho (Baronesa de São João del Rei), 8º Custódio Ribeiro de Carvalho, 9º Anastácio, 10 Constança Ricardina de Carvalho, e 11 José Ribeiro de Carvalho.

João Gualberto de Carvalho, era Juiz de Paz, Tenente Coronel da Guarda Nacional (Comandante da GN de Turvo) e Comendador da Ordem de Cristo e da Imperial Ordem da Rosa. Nasceu em 1797 e foi batizado neste mesmo ano, na Paróquia de São João Del Rei.

Proprietário da Fazenda das Bicas, em Andrelândia e criador de mulas, apoiou financeiramente a Guerra do Paraguai. Era tenente-coronel da Guarda Nacional, tendo participado da Revolução Liberal de 1842. Foi também juiz de Paz. Em 1849 foi agraciado com o título de comendador da Imperial Ordem da Rosa,e em 30 de junho de 1860 foi agraciado Barão.
João Gualberto nasceu em 1797 e foi batizado, neste mesmo ano, na Paróquia de São João Del Rei, tendo por padrinhos o Reverendo Gonçalo Corrêa de Carvalho e sua tia paterna, Ana Maria Duarte. Era filho de Caetano de Carvalho Duarte Filho e de Ana Maria Joaquina.

João Gualberto, ainda moço, transferiu-se para a região de Aiuruoca onde, em 1821, foi eleito Mesário da Irmandade do Santíssimo Sacramento.

Em 1819 casou-se com Ana Inácia da Conceição Ribeiro do Vale, com quem teve dez filhos. Foram eles: Manoel Ribeiro de Carvalho,Ana Elisa da Conceição, Militão Honório de Carvalho - 2º Barão de Cajurú; Maria Brazilina da Conceição, Libânia Jesuína Carolina, Viscondessa de Arantes, Inácio Caetano de Carvalho, João Pedro de Carvalho, Guilhermina, Baronesa de São João D’el Rei, Custódio Ribeiro de Carvalho e  José Ribeiro de Carvalho.

Proprietário da Fazenda das Bicas, em Andrelândia e criador de mulas, apoiou financeiramente a Guerra do Paraguai. Era tenente-coronel da Guarda Nacional, tendo participado da Revolução Liberal de 1842. Foi também juiz de Paz. Em 1849 foi agraciado com o título de comendador da Imperial Ordem da Rosa,e em 30 de junho de 1860 foi agraciado Barão.

Dados:site Genealogia da História

Baronatos do Brasil
Barões de Cajuru
Comendadores da Imperial Ordem da Rosa
Oficiais da Guarda Nacional
Naturais de São João del-Rei
Mortos em 1869